Мансур ибн Кара-тегин (умер в 952) — полководец и государственный деятель государства Саманидов, представитель военного сословия тюркского происхождения.

Мансур ибн Кара-Тегин, известный как Ибн Каратакин, был тюркским военачальником Саманидов в середине Х века.

В 948 году саманид Нух назначил Мансура губернатором Хорасана. Ему были даны широкие полномочия по расширению области. В 949 году Мансур захватил Рей у буидского правителя Рукн ад-Даула. Затем Мансур захватил Исфахан. Позже Рукн ад-Даула разгромил армию Мансура.

В 951/952 году Мансур повторно вторгся на территории Рукн ад-Даула и между ним и Рукн ад-Даула произошло несколько сражений. Во время этих столкновений Мансур скоропостижно скончался.

Примечания

Литература 
 ''Бартольд В. В. Сочинения. Т. 1. , 1963.
 
 
 
 

Саманидские военачальники
Военачальники X века
Государственные деятели средневекового Востока
Государственные деятели X века